M109 oder M 109 steht für:

 Messier 109, Galaxie 
 M109 (Panzerhaubitze)
 M 109 (Schiff, 1918), Minensuchboot der Kaiserlichen Marine

 

M109